La Baga de Can Camp és una obaga del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, dins del territori del poble de Riells del Fai.

És al sud de la masia de Can Camp i de la carretera BP-1432, en el vessant nord del turó dels Tres Termes, on hi ha un repetidor de telecomunicacions.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer dos passos d'aproximació

Can Camp, baga
Can Camp, baga